Artix ist der Name zweier französischer Gemeinden: 

 Artix (Ariège) im Département Ariège
 Artix (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénees-Atlantiques
 Artix Linux, eine Linux-Distribution, die auf Arch Linux basiert